Айюган — название рек:

В Ханты-Мансийском автономном округе:
Айюган (приток Сотэюгана)
Айюган (приток Большого Лахсына)
Айюган (приток Кутопъюгана)
Айюган (приток Лейвгортъёгана)
Айюган (протока Казыма)
Айюган (приток Амни)

В Ямало-Ненецком автономном округе:
Айюган (приток Хейгияхи)